Lauriston peut faire référence à :
 l'aéroport Lauriston de Carriacou sur l'île de la Grenade dans les Antilles,
 Lauriston, un quartier du centre d'Édimbourg en Écosse, 
 Lauriston Castle, une maison-tour du  à Édimbourg en Écosse,
 Lauriston Girls' School, une école pour fille à Toorak dans l'État de  Victoria, en Australie,
 Lauriston : une ville de l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande,
 Jesse Lauriston Livermore (1877-1940), un financier américain du début du ,
 Law de Lauriston, une famille de banquiers d'origine écossaise
 Jacques Alexandre Law de Lauriston (1768-1828), comte de l'Empire, maréchal de France
 Jean Law de Lauriston (1719-1797), par deux fois gouverneur de Pondichéry
 la rue Lauriston, rue de Paris où s'était installée, au n° 93, la gestapo française de 1941 à 1944